JEF United Ichihara Chiba, også kendt som , og som , er en japansk professionel fodboldklub der spiller i J. League Division 2. Den 1. februar 2005 skiftede klubben navn fra JEF United Ichihara til det nuværende navn efter Chibe City blev en del af Ichihara, Chiba som en del af deres hjemby i 2003. Klubnavnet, JEF - taget fra JR East og Furukawa Electric - og United, repræsenterer sammenholdet på holdet og dets hjemby.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League

Fodboldklubber i Japan
Etableret i 1946